Бюрсі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Бюрсі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос